Plaats in Indonesië
 Hargomulyo (Kokap), een plaats in het bestuurlijke gebied Kulon Progo in de provincie Jogjakarta
 Hargomulyo (Batanghari), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Timur in de provincie Lampung
 Hargomulyo (Kedewan), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java

Zie ook 
 Hargo Mulyo, een plaats in het bestuurlijke gebied Gunung Kidul in de provincie Jogjakarta